E44 oder E 44 steht für:
 DR-Baureihe E 44, Elektrolokomotiven der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft
 Europastraße 44, eine Fernstraße von Le Havre in Frankreich nach Alsfeld in Hessen
 HMS E44, ein britisches U-Boot
 Mangelernährung, nach dem ICD-10-Code
 PRR-Klasse E44, Elektrolokomotiven von General Electric

E44